Weiskirchen ist der Name folgender Orte:

 Weiskirchen, eine Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland
 Weiskirchen (Rodgau), ein Stadtteil von Rodgau im Kreis Offenbach in Hessen

Siehe auch:
 Weißkirchen
 Weiskirch
 Weißkirch